Indykan – siarczan 3-indoksylu (CAS 487-94-5, PubChem 10258)
 Indykan – glikozyd 3-indoksylu (CAS 1328-73-0, PubChem 441564)